Байкаловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Свердловская область 
 Байкаловское сельское поселение — входит в Байкаловский район

Тюменская область 
 Байкаловское сельское поселение — входит в Тобольский район